Magyarország
Lovászpatona, település Veszprém megyében
Rábapatona, település Győr-Moson-Sopron megyében

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok